Aristo steht für:
 Dennert & Pape Aristo-Werke, ehemaliger Hersteller von Messgeräten und Messwerkzeugen, Marke: Aristo
 Aristo Vollmer, deutscher Uhren- und Metallarmband-Hersteller, Marke: Aristo
 Aristo Pharma, deutscher Generika-Hersteller
 Toyota Aristo, Automodell der Marke Toyota, siehe Lexus GS

Aristo ist der Name folgender Personen:
 Aristo (Bischof), Bischof von Ratzeburg († im 11. Jahrhundert)
 Titius Aristo, klassischer römischer Jurist
 Aristo (Mosaizist), römischer Mosaikarbeiter

Siehe auch:
 Ariston (Name)
 Aristos
 Aristu